Cottingham – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Cottingham – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)